Vanessa Williams kan syfta på: 

 Vanessa L. Williams, född 1963, amerikansk R&B/popsångerska och skådespelare, bland annat i Ugly Betty. 
 Vanessa A. Williams, född 1963, amerikansk skådespelare, medverkande i bland annat Melrose Place. 
 Vanessa R. Williams: född 1960, amerikansk gospelsångerska.